Weghofer steht für:

 Freya Weghofer, verh. Wippich (* 1952), österreichische Sängerin und Musicaldarstellerin
 Matthias Weghofer (* 1952), österreichischer Politiker (ÖVP)

Siehe auch:
 Weghof